Afromorgus är ett släkte av skalbaggar. Afromorgus ingår i familjen knotbaggar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Knotbaggar
Afromorgus